Домбровская — женская форма фамилии .
 Домбровская, Вероника Владимировна (род. 1985) — белорусская спортсменка, выступающая в кикбоксинге.
 Домбровская, Жанна Валерьевна (род. 1969) — российская оперная певица (сопрано).
 Домбровская, Кристина (род. 1973) — польская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Домбровская, Мария (, 1889—1965) — польская писательница, автор романов и новелл, драматург, литературный критик, публицист и переводчик. Лауреат Государственной премии ПНР (1955).
 Домбровская, Хелена (1923—2003) — польская актриса театра и кино. 
 Домбровская, Юлия Фоминична (1891—1976) — педиатр, академик АМН СССР, лауреат Ленинской премии.

Составные фамилии 
 Ленерт-Домбровская, Мария Емельяновна (более известна как Марийка Подгорянка; 1881—1963) — украинская поэтесса, педагог.